Фамилия

Кавендиш (или Кэвендиш, )

Дворянский род 
Кавендиш — английский дворянский род.
 Кавендиш, Виктор, 9-й герцог Девонширский
 Кавендиш, Генри (1731—1810) — английский физик и химик.
 Эксперимент Кавендиша — эксперимент по измерению средней плотности Земли с помощью крутильных весов.
 Кавендиш, Генри, 2-й герцог Ньюкасл-апон-Тайн
 Кавендиш, Генриетта Елизавета (более известна под фамилией Левесон-Гоуэр; 1785—1862) — британская аристократка.
 Кавендиш, Джорджиана — первая супруга Уильяма Кавендиша, 5-го герцога Девонширского, и мать Уильяма Кавендиша, 6-го герцога Девонширского, урождённая Джорджиана Спенсер.
 Кавендиш, Спенсер, 8-й герцог Девонширский
 Кавендиш, Уильям, 1-й герцог Ньюкасл (1592—1676) — английский аристократ, роялист, участник английской гражданской войны.
 Кавендиш, Уильям, 4-й герцог Девонширский
 Кавендиш, Уильям, 5-й герцог Девонширский
 Кавендиш, Уильям, 6-й герцог Девонширский
 Кавендиш, Фредерик (1836—1882) — лорд, английский политический деятель.
 Кавендиш, Фредерик (фельдмаршал) (1729—1803) — лорд, английский военачальник и политик.
 Кавендиш, Элизабет (графиня Леннокс, урождённая леди Элизабет Кавендиш; 1555—1582) — мать Арабеллы Стюарт, одной из претенденток на престол Англии и Шотландии.

Другие персоны 
 Кавендиш, Ада (1839—1895) — английская актриса.
 Кавендиш, Дебора (урождённая Фримен-Митфорд; 1920—2014) — британская аристократка, писательница и мемуаристка.
 Кавендиш, Маргарет (1623—1673) — английская писательница, урождённая Лукас.
 Кавендиш, Марк (род. 1985) — британский велогонщик.
 Кавендиш, Томас (1560—1592) — английский мореплаватель.

Топонимы 
 Кавендиш — сельское поселение и популярный в Канаде курорт в графстве Квинс на острове Принца Эдуарда, Канада.
 Кавендиш (Вермонт) — городок, расположенный в округе Виндзор штата Вермонт, США.

Другое 
 Кавендиш — древний крупный ударный кратер в юго-западной материковой части видимой стороны Луны.
 Кавендиш — группа сортов банана.
 Университет «Кавендиш» — университет в Ереване, Армения.

См. также 
 Кавендиш-Бентинк